Moroteuthis är ett släkte av bläckfiskar. Moroteuthis ingår i familjen Onychoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Moroteuthis